Desa Cisaga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cisaga (administrativ by i Indonesien, lat -6,54, long 107,79), Jawa Barat, 
 Desa Cisaga (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 108,53), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar